Ио́сиф Остро́вский:
 Островский, Иосиф Владимирович (1934—2020) — советский и украинский математик.
 Островский, Иосиф Маркович (1895—1937) — сотрудник НКВД СССР.
 Островский, Иосиф Меерович (1935—1993) — советский художник.